Маленькие женщины () — роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.

Также может значить:

Фильмы 
 Маленькие женщины (фильм, 1933)
 Маленькие женщины (фильм, 1949)
 
 Маленькие женщины (фильм, 1994)
 
 Маленькие женщины (фильм, 2019)

Телевизионные сериалы 
 
 
Маленькие женщины (2017)

См. также 
  () — рассказ Франца Кафки.
 Женщины (значения)

Примечания